Король остготів — титул правителя германського племені остготів. У 489-553 роках були правителями королівства остготів.

Цей список включає в себе королів готів.

Література 
 

Остготи

Остготи
Остготи
Списки правителів Італії
Остготи